Cappelletti – cavalleggeri al servizio della Repubblica di Venezia
 Cappelletti – formato di pasta ripiena

Persone 
 Benedetto Cappelletti (1764-1834) – cardinale
 Daniel Cappelletti (1991) – calciatore
 Enrico Cappelletti (1968) – politico e imprenditore
 Felice Cappelletti (1656-1738) – pittore 
 Gino Cappelletti (1934-2022) – giocatore di football americano statunitense
 Giovanni Cappelletti (1921-1993) – sacerdote e scrittore
 Giulia Cappelletti (2006) – attrice e modella
 Giuseppe Cappelletti (1802-1876) – presbitero e storico
 Guglielmo Cappelletti (1907-1991) – editore e politico
 John Cappelletti (1952) – ex giocatore di football americano
 Lino Cappelletti (1933-1996) – cestista
 Loredana Cappelletti (1942-2006) – attrice e modella
 Vincenzo Cappelletti (1930-2020) – filosofo

Pagine correlate 

 Cappelletta
 Cappelletto